Иловля:
 Иловля (Волгоградская область) — посёлок городского типа в Волгоградской области
 Иловля (станция) — станции Приволжской железной дороги
 Иловля (река) — река в Саратовской и Волгоградской области, приток Дона